Nicola Porta – patriarca cattolico italiano del XIII secolo
 Nicola Porta – pittore italiano del XVIII secolo